Ислапа има више значења:

 Ислапа (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ислапа, Гвадалупе (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику